Блитум голо́вчатый, или Марь головчатая, или Жминда головчатая (, ) — съедобное однолетнее травянистое растение, вид рода , выделенного из рода Марь семейства Амарантовые. Известно также под названием «земляничный шпинат».

Распространение 
Вид происходит из Северной Америки, и распространён на территории Соединенных Штатов и Канады, вплоть до Аляски. Произрастает также в Европе и Новой Зеландии.

Описание 
Цветки мелкие, мясистые, ярко-красные. Разросшиеся околоцветники (ошибочно принимаемые за плоды) съедобны, на вкус напоминают клубнику. Сок использовался в древности как краситель. Плоды содержат маленькие чёрные линзовидные семена, длиной 0,7—1,2 мм.

Листья могут употребляться в пищу сырыми. Однако, следует соблюдать умеренность, поскольку они содержат оксалаты. Семена в больших количествах могут быть токсичны.

Марь головчатая нетребовательна к почвам, предпочитая солнечные места. Морозоустойчива. Размножается самосевом. Засухоустойчива, но при недостатке влаги её плоды становятся суховатыми.

Таксономия 
 Species Plantarum 1: 4. 1753.

Синонимы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Маревые
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum